Ружинский (, ) − князья Ружинские являлись потомками короля Данилы Галицкого и великого князя «Великого княжества Литовского и Русского» Гедимина, то есть принадлежали к украино-литовской шляхте во времена вхождения Украины в Речь Посполитую. Известные носители:

 Ружинский, Богдан Остафиевич (? — 1576) — гетман Украины, князь, народный герой Украины.
 Ружинский, Евстафий Иванович — князь ружинский и роговицкий, Гетман Войска Запорожского в 1514—1534 годах.
 
 Ружинский, Кирик (Кирилл) Евстафьевич (? — около 1599/ около 1601) — запорожский казацкий общественный и военно-политический деятель, гетман Войска Запорожского.
 
 Ружинский, Роман Кириллович (Рожи́нский; 1575—1610) — военачальник Речи Посполитой, главный полководец («гетман») Тушинского лагеря.